Caracterele chineze traditionale (chineza traditionala: 正體字/繁體字; chineza simplificata: 正体字/繁体字, Pinyin:   sunt caractere chinezești în orice set de caractere care nu conține caractere nou create sau substituții de caractere efectuate după 1946. Ele sunt cel mai frecvent caractere din seturile de caractere standardizate din Taiwan, Hong Kong și Macau . Formele moderne ale caracterelor tradiționale chineze au apărut pentru prima dată odată cu apariția scenariului cleric în timpul dinastiei Han și au fost mai mult sau mai puțin stabile încă din secolul al V-lea (în timpul dinastiilor din Sud și Nord ). 

Retronimul „Chineză tradițională” este folosit pentru a contrasta caracterele tradiționale cu caractere simplificate chineze, un set de caractere standardizat introdus de guvernul Republicii Populare Chineze pe China continentală în anii ’50. 

Caracterele tradiționale chineze sunt utilizate în Taiwan, Hong Kong și Macau, precum și în comunitățile chineze de peste mări din afara sud-estului Asiei. În schimb, caracterele chineze simplificate sunt utilizate în China continentală, Malaezia și Singapore în publicațiile oficiale. 

Dezbaterea despre caracterele tradiționale și simplificate chineze a fost o problemă de lungă durată în rândul comunităților chineze. În prezent, multe ziare online chineze de peste mări permit utilizatorilor să comute între ambele seturi de caractere (chineza simplificata si traditionala).

Utilizare modernă în zonele de limbă chineză

China continentală 
Deși caracterele simplificate sunt învățate și avizate de guvernul Chinei, nu există nicio interdicție împotriva utilizării caracterelor tradiționale. Caracterele tradiționale sunt utilizate în mod informal în regiunile din China în principal la scrierea de mână și, de asemenea, folosite pentru inscripții și texte religios. Acestea sunt adesea păstrate în logo-uri sau elemente grafice pentru a evoca pe vremuri. Cu toate acestea, marea majoritate a mass-media și comunicațiilor din China este dominată de caracterele simplificate.

Hong Kong și Macau 
În Hong Kong și Macau, chineza tradițională a fost forma legală scrisă încă din timpurile coloniale. În ultimii ani, caracterele chineze simplificate din Hong Kong și Macau au părut să ajute turiștii și imigranții din China continentală cu invatatul limbii.  Acest lucru a dus la îngrijorarea multor rezidenți de a-și proteja moștenirea locală.

Taiwan 
Taiwanul nu a adoptat niciodată caracterele simplificate. Utilizarea caracterelor simplificate în documentele oficiale este chiar interzisă de guvernul Taiwanuluii. Caracterele simplificate sunt înțelese într-o anumită măsură de către orice taiwanez educat și sa invete să le citească necesită puțin efort. Unele simplificări de ordinea caracterelor care au fost încorporate în limba chineză simplificată sunt utilizate frecvent în scrierea de mână.

Filipine 

În Asia de Sud-Est, comunitatile chinezo-filipine continuă să fie unele dintre cele mai conservatoare, în ceea ce privește simplificarea. În timp ce marile universități publice predau caractere simplificate, multe școli chineze bine stabilite, încă folosesc caracterele tradiționale. Publicatii precum Stiri comerciale chineze, World News si United Daily News inca folosesc caractere traditionale. Pe de altă parte, cotidianul Chinezesc din Filipine utilizează simplificări . În afară de ziarele locale, reviste din Hong Kong, precum Yazhou Zhoukan, se găsesc și în anumite librării. 

În cazul subtitrărilor de film sau televiziune pe DVD, dub-ul chinezesc folosit în Filipine este același cu cel folosit în Taiwan. Acest lucru se datorează faptului că DVD-urile aparțin Codului Regiunii 3 DVD. Prin urmare, majoritatea subtitrărilor sunt în caractere tradiționale.

Statele Unite 
Chinezii de peste mări din Statele Unite au folosit de mult timp caractere tradiționale. Un influx important de imigranți chinezi în Statele Unite a avut loc în a doua jumătate a secolului XIX, înainte de standardizarea caracterelor simplificate. Prin urmare, anunțurile publice ale Statelor Unite și indicatoarele în limba chineză sunt, în general, în chineză tradițională.

Nume chinezești 
Caracterele chinezești tradiționale (caractere standard) sunt numite mai multe nume diferite în lumea de limbă chineză. Guvernul Taiwanului numește oficial caractere tradiționale chineze caractere caractere standard sau caractere ortodoxe (chineza traditionala: 正體字; chineza simplificata: 正体字; pinyin: zhèngtǐzì; Zhuyin Fuhao: ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ).  Cu toate acestea, același termen este utilizat în afara Taiwanului pentru a distinge caracterele standard, simplificate și tradiționale de caractere variante și idiomatice .  

În schimb, utilizatorii de caractere tradiționale din afara Taiwanului, ca si cei din Hong Kong, Macau și comunitățile chineze de peste mări, precum și utilizatorii de caractere chineze simplificate, le numesc caractere complexe (chineza traditionala: 繁體字; chineza simplificata: 繁体字; pinyin: fántǐzì; Zhuyin Fuhao: ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ). Un nume informal folosit uneori de utilizatorii de caractere simplificate este „caractere vechi” (chineza: 老字; pinyin: lǎozì; Zhuyin Fuhao: ㄌㄠˇ ㄗˋ). 

Utilizatorii de caractere tradiționale le mai spun uneori drept „caractere chinezești complete” ( chineza traditionala 全體字; chineza simplificata: 全体字; pinyin: quántǐ zì; Zhuyin Fuhao: ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ) pentru a le distinge de caracterele chineze simplificate. 

Unii utilizatori de caractere tradiționale susțin că caracterele tradiționale sunt forma originală a caracterelor chinezești și nu pot fi numite „complexe”. În mod similar, caracterele simplificate nu pot fi „standard”, deoarece nu sunt utilizate în toate regiunile in care se vorbeste limba chineză. În schimb, susținătorii caracterelor chineze simplificate se opun descrierii caracterelor tradiționale drept „standard”, deoarece consideră noile caractere simplificate ca fiind standardul contemporan folosit de marea majoritate a vorbitorilor chinezi. Ei subliniază, de asemenea, că caracterele tradiționale nu sunt cu adevărat tradiționale, deoarece multe caractere chinezești au fost făcute mai elaborate de-a lungul timpului.  

Unii oameni se referă la caracterele tradiționale ca fiind pur și simplu „caractere adecvate” (chineza: 正字; pinyin: zhèngzì) și caractere modernizate drept „caractere simplificate” (chineza traditionala 簡筆字; chineza simplificata: 简笔字; pinyin: jiǎnbǐzì) sau „caractere cu ordine de caractere redusă” (traditional Chinese : 減筆字; chineza simplificata: 减笔字; pinyin: jiǎnbǐzì)) (simplificate și reduse sunt de fapt omofoni în chineza mandarină, ambele pronunțate jiǎn). 

Utilizarea unor astfel de cuvinte ca „standard”, „complex” și „adecvat” în contextul unui subiect atât de visceral, precum limbajul scris, provoacă reacții emoționale puternice, mai ales că există și ramificări politice în acest caz. Dezbaterea pe tema caracterelor chineze tradiționale și simplificate  explorează diferențele de opinie care există în această privință în regiunile in care se vorbeste limba chineză.

Text tipărit 
La imprimarea textului, oamenii din China și Singapore folosesc în principal sistemul simplificat, dezvoltat de guvernul Republicii Populare Chineze în anii '50. În scris, majoritatea oamenilor folosesc simplificări informale, uneori simplificari personale. În cele mai multe cazuri, un caracter alternativ (異體字) va fi utilizat în locul unuia cu mai multe semne/linii, cum ar fi 体 pentru 體 . În zilele de odinioara,    au existat două utilizări principale ale caracterelor alternative. În primul rând, caracterele alternative au fost folosite pentru a evita utilizarea caracterelor numelui formal al unei persoane importante în contexte mai puțin formale, ca mod de a arăta respect față de persoana menționată prin păstrarea caracterelor numelui persoanei respective. Acest act se numește „ evitare a infracțiunii/delictului ” (避諱) în chineză. În al doilea rând, au fost utilizate caractere alternative atunci când aceleași caractere au fost repetate în context pentru a arăta că repetarea a fost intenționată și nu o greșeală editorială ( 筆誤 ).

Program de codger computerizat și font-uri 
În trecut, tradiționalul chinezesc era cel mai adesea redat folosind schema de codare a caracterelor Big5, o schemă care favorizează chineza tradițională. Unicode, însă, a devenit tot mai popular ca metodă de redare. Unicode acordă o atentie egală, atât caracterelor chineze simplificate cât și tradiționale. Există diferite IME-uri (Input Method Editors) disponibile pentru introducerea caracterelor chineze . Există încă multe caractere Unicode care nu pot fi scrise folosind majoritatea IME-urilor; un exemplu ar fi caracterul folosit în dialectul din Shanghai în locul lui 嗎, care este U + 20C8E 𠲎 (伐 cu un radical 口). 

În numele fișierelor și descrierilor de fonturi, acronimul TC este folosit pentru a semnifica utilizarea caracterelor tradiționale chineze pentru a diferenția fonturile care folosesc SC pentru caractere chineze simplificate .

Pagini web 
World Wide Web Consortium recomandă utilizarea etichetei lingvistice , ca valoare a atributului de limbă și a valorii Content-Language pentru a specifica conținutul paginii web în chineză tradițională.

Utilizare în alte limbi 
În japoneză, kyūjitai sunt formele care acum nu sunt simplificate, ale Shinjitai Jōyō kanji simplificate; la fel ca în coreeană, aceste caractere nesimplificate sunt în mare parte congruente cu caracterele tradiționale din chineză, cu excepția câtorva mici diferențe grafice regionale. În plus, caracterele care nu sunt incluse în lista Jōyō sunt, în general, recomandate să fie tipărite în formularele originale nesimplificate, cu mici exceptii. 

În cele mai multe cazuri, caracterele tradiționale chineze sunt identice cu Hanja în coreeană (acum înlocuit aproape complet de Hangul pentru uz general, dar totuși neschimbat de chineză, cu excepția unor Hanja fabricate în Coreea).

Vezi si 

 Caractere chineze simplificate 
 Dezbatere pe caractere chinezești tradiționale și simplificate 
 Chữ Nôm 
 Hanja 
 Kaishu 
 Kanji 
 Kyūjitai (   sau   - caractere tradiționale japoneze)
 Asociere multiplă de conversie a chinezului simplificat în chineză tradițională

Referințe 

Scenarii in limba chineza
Caractere chineze
Article continand text cu limba chineza
Article continand text cu limba japoneza
Article continand text cu chineza traditionala
Article continand text cu chineza simplificata
Scenarii cu coduri 15924 din 4 litere